Die Saison 1994/95 war die 60. Spielzeit der polnischen Eishockeyliga, der höchsten polnischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt 15. Mal in der Vereinsgeschichte Podhale Nowy Targ.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zwölf Mannschaften insgesamt 22 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die drei Letztplatzierten bestritten eine Platzierungsrunde um Platz 9. Der Letzte der Platzierungsrunde musste in der Relegation gegen den besten Zweitligisten antreten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Mannschaften

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Platzierungsrunde um Platz 9 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Relegation 
 KS Cracovia – Znicz Pruszków 4:3/9:4

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1994
Eishockeysaison 1994/95